Il singolare del torneo di tennis Ameritech Cup 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Nataša Zvereva 6–1, 6–2.

Teste di serie

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Hana Mandlíková (secondo turno)
 Helena Suková (semifinali)
 Zina Garrison (quarti di finale)

 Claudia Kohde Kilsch (secondo turno)
 Lori McNeil (quarti di finale)
 Bettina Bunge (secondo turno)
 Catarina Lindqvist (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ameritech Cup 1987